Сборная Грузии по регби представляет страну в международных матчах и турнирах по регби-15. Прозвище команды «Лело» происходит от названия традиционной игры грузин — лело бурти, имеющей сходство с регби. Слово «лело» в грузинском также означает занесение попытки. Одна из распространённых кричалок грузинских болельщиков — «Лело, лело, Сакартвело» («попытка, попытка, Грузия»).

Сборная Грузии, причисляемая ко второму ярусу и категории «Хай-перфоманс», считается одной из наиболее быстро развивающихся национальных команд в мире. Грузины участвуют в высшем дивизионе Кубка европейских наций и являются победителями турнира в сезонах 2001, 2007/08, 2009 и 2011 гг. Большинство спортсменов сборной играют во французских клубах из Топ 14 и низших лиг. Подобная практика была введена Клодом Сорелем, французом, бывшим наставником сборной. Впоследствии Сорель работал с российской командой — принципиальным соперником грузин.

Регби входит в число наиболее популярных видов спорта в стране. Сборная Грузии по регби-7, сыгравшая на кубке мира IRB по этой дисциплине, стала первой регбийной командой страны, которая вышла на столь высокий уровень. Сборная участвовала в ЧМ-2003, где сыграла с командами Франции и Ирландии. В 2006 г. грузины получили право сыграть на мировом первенстве 2007 г. Первая победа «лело» на чемпионатах мира состоялась в матче с Намибией, который завершился со счётом 30:0 в пользу грузин. В 2015 году на чемпионате мира грузины впервые победили команду из верхнего яруса — сборную Тонга — со счётом 17:10.

На 9 сентября 2019 года сборная занимает двенадцатую позицию в мировом рейтинге IRB. Национальный союз также поддерживает деятельность второй сборной — команды «А».

История 

Первую встречу в своей истории сборная Грузии провела 12 сентября 1989 года против Зимбабве и победила со счётом 16:3. Все очки за сборную набрал Нугзар Дзагнидзе всеми возможными способами (минимум по одной попытке реализации, штрафному и дроп-голу).

Европейский кубок наций

Результаты (2000—2015)

Победители ЕКН (2000—2018)

Общие результаты 

Статистика тестовых игр сборной по состоянию на 01. 02. 2015 г.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт союза

Грузия
Регби в Грузии
Регби